Андрей Бабушкин:
 Бабушкин, Андрей Владимирович (1964—2022) — правозащитник и общественный деятель, политик, писатель, поэт.
 Бабушкин, Андрей Иванович (1696 (или 1693/1694) — 1774) ― русский купец 1-й гильдии, именитый гражданин, содержатель шелковой и полотняной фабрик в Москве.